Guy de Roye ist der Name folgender Personen:

* Guy de Roye (Erzbischof) (vor 1390–1409), Geistlicher, Erzbischof von Reims
 Guy de Roye (Militär) (vor 1430–1463), burgundischer Militär und Vertrauter des Herzogs Philipp der Gute